Бретяк () — топонимы в Бурзянском районе Башкортостана

 Бретяк — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Бретяк — река в Башкортостане, приток Нугуша.